De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1979 werd in het weekend van 27 tot en met 28 januari 1979 gehouden op de IJsbaan van Heerenveen, Thialf. Kampioenen werden Sijtje van der Lende en Hilbert van der Duim.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1979
Langebaanschaatsen in 1979
Schaatsen in Heerenveen